Powstanie moskiewskie (1648), zwane także buntem solnym – wystąpienie ludności Moskwy przeciwko wprowadzonemu przez rząd ujednoliconemu podatkowi od soli.
 Powstanie moskiewskie (1662), zwane także miedzianym buntem – zamieszki, które miały miejsce w Moskwie 25 lipca 1662 roku.
 Powstanie moskiewskie (1682), inaczej bunt strzelców - bunt moskiewskich pułków strzeleckich, którego skutkiem był gwałtowny wzrost znaczenia Zofii Aleksiejewnej, która przez najbliższe siedem lat miała sprawować niepodzielną władzę w Rosji
 Powstanie moskiewskie (1771), zwane także Buntem Plagowym – zamieszki, które miały miejsce od 15 do 17 września w Moskwie. Ich powodem był wybuch epidemii dżumy dymienicznej.
 Powstanie moskiewskie (1905) - zbrojne wystąpienie robotników w Moskwie przeciwko samodzierżawiu w grudniu 1905, w czasie rewolucji 1905 roku